En anglais, tusk désigne une défense d'animal mais peut également faire référence à d'autres choses.

Album 
 Tusk, un album de Fleetwood Mac sorti en 1979.

Cinéma 
 Tusk, un film d'Alejandro Jodorowsky sorti en 1980.
 Tusk, un film d'horreur américain de Kevin Smith sorti en 2014.

Autres 
 Tusk, un personnage de Marvel Comics ;
 Donald Tusk, un homme politique polonais né en 1957.

Homonymie de titre